Diospyros mayumbensis är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Arthur Wallis Exell. Diospyros mayumbensis ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
mayumbensis